Schloss Weißenberg steht für:
 ehem. Schloss Weißenberg (Edelsfeld), Bayern
 Schloss Weißenberg (Neuhofen), Oberösterreich
Siehe auch:
 Burgstall Altes Schloss (Thannhausen)
 Ruine Weissenberg
 Schloss Weißenburg